«Тролль гнёт ель» (вариант на ) — российская фолк-рок-группа из Санкт-Петербурга. Основа творчества «Тролль гнёт ель» — скандинавские фольклорные и прибалтийско-финские мелодии, стилизованные под хард-роковые риффы. Тексты на русском и английском языке также повторяют стилистику скандинавских народных — они представляют собой забавные истории со средневековыми персонажами, весёлыми гномами и алчными троллями. Сами участники определяют свой стиль как «пивной фолк».

История создания коллектива 

В конце лета 1999 года Константин «Тролль» Румянцев покинул коллектив «Nomans Land», желая организовать собственный проект. Вместе с Марией «Джетрой» Леоновой они начали работу над материалом, за осень-зиму 1999—2000 годов оформив первые 6—7 песен.

Весной 2000 года к коллективу присоединился ударник Сергей «Белый» Воеводин, а осенью — басист Борис Сенькин.

В период с 2001 года по 2003 год скрипачами в «Тролль гнёт ель» были Рустам Маминов, Сергей Кувин, Екатерина Ложкомоева, Анна Фомина.

В начале 2003 года группа записывает свой первый релиз, который за полгода разошёлся тиражом более 5000 экземпляров.

В конце лета 2011 года группа записывает свой пятый полнометражный альбом, объединяющий два ранее вышедших мини-альбома «Октоберфест» и «Хмъёльнир». В него также вошла одна новая песня «Хумппа по соседству», записанная с участием Йонне Ярвела из финской группы Korpiklaani на четырёх языках. К этому альбому был представлен клип на песню «Ave Celia!».

19 мая 2013 года коллектив сообщил о создании нового альбома «Хмельное сердце», презентация которого состоялась осенью 2013 года. В феврале-марте 2014 года группа выступала с новым альбомом по городам России.

В июне 2021 группа открывала сезон на фолк-фестивале «Дубовик».

Состав

Текущие участники 
 Константин «Тролль» Румянцев — гитара, вокал
 Мария «Джетра» Леонова — вистл, вокал
 Сергей «Скъёльди» Немтинов — бас-гитара
 Андрей «Энди» Теппер — скрипка
 Мария Лебедева — скрипка
 Андрей «Лукич» Лукин — ударные

Бывшие участники 
 Алексей «Алекс» Семенов — ударные
 Алексей «Элиас» Местер — скрипка
 Анна Фомина — скрипка — 2002—2007
 Борис Сенькин — бас — 2000—2007
 Никита Петров — ударные — 2004—2006
 Сергей Воеводин — ударные — 2000—2004
 Сергей Кувин — скрипка, мандолина
 Рустам Маминов — скрипка
 Сергей Рубцов — ударные
 Светлана Сулимова — скрипка
 Алексей «Эйнар» Магин — ударные

Дискография 

 2003 — Тролль гнёт ель
 2005 — Праздник Похмеляйнен
 2007 — Конунг Хмель
 2009 — 1516/Орден Пресветлого Хмеля
 2010 — Октоберфест (мини-альбом)
 2011 — Хмъельнир (мини-альбом)
 2011 — Братья во хмелю
 2013 — Хмельное сердце
 2016 — Карьялали
 2018 — Лабиринт троллей
 2022 — Девять

Видеография 
 2008 — Пивоварня Ульва (при участии группы «Король и Шут»)
 2012 — «Ave Celia!»
 2012 — «Жопотряс»
 2017 — «Выпить залпом!»
 2018 — «Карьяллтролль»
 2021 — «Я люблю зелёный»

Совместные проекты 
 В 2008 году совместно с лидером группы «Король и Шут», Михаилом «Горшком» Горшенёвым, была перезаписана песня «Пивоварня Ульва»
 Константин «Тролль» Румянцев принимал участие в записи метал-опер «Эльфийская рукопись: Сказание на все времена» и «Сокровище Энии» группы «Эпидемия». В них он исполнил партии гнома Дрогбара.
 Совместно с группой «Альфа-Стрекозы» была записана песня «Чернокнижник» для одноимённого альбома.
 Совместно с группой «Алатырь» вокалистами группы записана песня «Гимн Вину» для оперы «Ученик Смерти».
 Совместно с группой «Garlic Kings» была записана песня «Мертвая шлюха».
 Совместно с вокалистом группы «Korpiklaani» Йонне Ярвеля записана песня «Хумппа по соседству» и «Медведь Йонне». Так же группа записала кавер для сборного альбома каверов на песню Korpiklaani «BeerBeer» под названием «ПивоПиво».

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группы
 Пресс-конференция с группой, видео
 Разговор с Константином «Троллём» Румянцевым

Рок-группы России
Фолк-рок-группы России
Музыкальные коллективы, появившиеся в 2000 году
Музыкальные коллективы Санкт-Петербурга